Свети Срђ је ранохришћански мученик из III века, који се слави заједно са Светим Вакхом (Срђевдан). Поред тога може означавати:

људе:
 Свети Срђ (Кападокијски), хришћански монах и мученик из Кападокије (†304) 
 Свети Срђ (I), римски папа (687–701) и светац
 Свети Срђ (Валамски), православни монах и светац из 14. века (†1354)
 Свети Срђ (Радоњешки), православни монах и светац из 14. века (†1392)

објекте:
 Свети Срђ (Мала Аја Софија), некадашња византијска црква у Цариграду, данас џамија
 Свети Срђ, некадашња бенедиктинска опатија на Бојани
 Свети Срђ, средњовековни трг на Бојани